Relação dos municípios de Mato Grosso do Sul por altitude média.

Fontes 
 Embrapa - Mapeamento e estimativa da área urbanizada do Brasil

Altitude